Elitserien siatkarzy 2009/2010 - rozgrywki o mistrzostwo Szwecji. Zainaugurowany został 17 października 2009 roku i trwać będzie do wiosny 2010 roku.

W fazie zasadniczej 9 zespołów rozegra mecze system każdy z każdym, mecz i rewanż. 

W sezonie 2009/2010 żaden klub nie będzie reprezentował Szwecji w rozgrywkach międzynarodowych.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Szwecji
2009 w Szwecji
2010 w Szwecji